Первенство Казахстана по футболу 2003 года — 9-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 23 клуба, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).

Команды, занявшие 1-е места в своих конференциях, напрямую выходили в Суперлигу. Команды, занявшие 2-е места, играли в переходных матчах за места в Суперлиге.

Итоговые таблицы

Конференция «Юго-запад»

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Конференция «Северо-восток»

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Переходные матчи 

 Команда "Горняк" не явилась на ответный матч

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2003 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу